Biladi, Biladi, Biladi () ist seit 1979 die Nationalhymne Ägyptens.

Geschichte 
Der Text stammt von Younis-al Qadi, der sich dabei von einer Rede des Journalisten und Politikers Mustafa Kamil inspirieren ließ. Die Melodie ist von Sayed Darwish (1892–1932), einem der bedeutendsten modernen ägyptischen Musiker.
Die Nationalhymne wurde 1979 anlässlich des Friedensvertrages mit Israel angenommen, als die bisherige Nationalhymne Walla Zaman Ya Selahy (dt. etwa: Oh meine Waffe) durch eine friedlich klingendere ersetzt werden sollte.
Außerdem wurde das Lied mit anderem Text als Hymne der PLO verwendet.

Text 
Das ursprüngliche Lied hat vier Strophen. Heute wird bei offiziellen Anlässen in der Regel nur die erste Strophe, umrahmt vom Kehrvers, gesungen.

Die Reihenfolge der Strophen 2–4 scheint variabel zu sein; auf YouTube gibt es verschiedene Varianten. Häufig wird – selbst wenn mehrere Strophen gesungen werden – die zweite Strophe weggelassen.

Von der vierten Strophe existiert eine Variante. Sie lautet:

Die meisten im Internet zu findenden Aufnahmen haben diese Variante. Auf der Seite www.nationalanthems.info ist der arabische Text in der Variante mit Krieg und Frieden, die englische Übersetzung aber in der Variante mit den zu erreichenden Ehren zu finden.

Weblinks 
 Nationalanthems.info
 

Nationalhymne
Nationales Symbol (Ägypten)